Le terme cote (se prononçant /kɔt/ comme dans porte et non /kot/ comme ) renvoie à des significations spécifiques qui varient d'un domaine à l'autre :

Dans les disciplines scientifiques 
 une mesure, en métrologie, comme la cote Z ou la cote géopotentielle.
 une mesure prise le long de tout axe d'un système de coordonnées
 en dessin technique, une cote est l'indication d'une dimension (longueur, largeur, épaisseur, rayon, …)
 en statistique et dans les jeux de hasard, la cote d'un événement est le ratio entre la probabilité que l'événement se produise et la probabilité qu'il ne se produise pas.
 un moyen d'identification d'un dossier d'archives

Dans les disciplines économiques ou financières 
 en économie, une cote est une évaluation (estimation) de la valeur d'une marchandise. 
 le terme s'applique aussi aux objets d'occasion : La Cote Argus définit des fourchettes de prix censées être utilisées lors de l'achat-vente de véhicules d'occasion.
 Sur le marché des objets d'art, la cote d'un objet se réfère généralement au prix constaté lors d' enchères ou au prix estimé de l'objet, si celui-ci venait à être mis en vente. 
 en finance, la cote de crédit est nommée :
 évaluation des risques-clients quand elle est la mesure de la fiabilité d'une personne à rembourser ses dettes établie automatiquement par des enquêtes sur la personne et un ensemble d'outils financiers et informatiques d’aide à la décision (de grandes sociétés nord-américaines comme Equifax Inc., Experian et TransUnion se sont spécialisées dans ce domaine) ;
 notation financière quand elle est l'appréciation, par une agence de notation financière, du risque de solvabilité financière d’une entreprise, d’un État, d’une collectivité publique, ou d’une opération (emprunt, emprunt obligataire, opération de financement structurée, titrisation, etc.)
 Lorsque le prix d'un objet découle directement de la confrontation de l'offre et de la demande, celui-ci résulte d'un mécanisme dit de Cotation. Ainsi la valeur de certaines actions ou titres financiers sont dits cotés en bourse. La mise à jour en temps réel de ce type de cote peut être assurée par un processus de cotation continue (comme à Paris : le CAC ou Cotation assistée en continu).

Toponymes

Cote No 271, une municipalité rurale de la Saskatchewan.

Autres significations 
 L'élément numérique ou alpha-numérique permettant d'identifier et de ranger les livres dans une bibliothèque et les documents dans les archives.
 Dans le monde des activités de pari (par ex: le Pari Mutuel Urbain en France), la cote qualifie la probabilité qu'un événement se produise ou pas, dans l'absolu ou comparativement à des alternatives.
 Dans l'enseignement, une cote est une évaluation chiffrée du résultat d'un examen.
 Dans le langage courant, l'expression « avoir la cote » signifie qu'une personne est bien vue, bien considérée dans le cadre d'un groupe ou d'une organisation.
 Le terme cote doit être distingué de celui de coterie qui renvoie à des groupes produisant des valeurs et estimations à caractère généralement partial.

Notes et références

Voir aussi 
 Cote R, un rendement au collégial au Québec.

Homonymie de toponyme